Adler är ett tyskt efternamn, som också förekommer i andra länder. Namnet kan vara judiskt men har också burits av icke-judiska personer. 
Den 31 december 2013 var 890 personer med efternamnet Adler bosatta i Sverige. Adler är det tyska ordet för "örn".

Personer med efternamnet Adler
 Agnes Adler (1865–1935), dansk pianovirtuos
 Alfred Adler (1870–1937), österrikisk läkare och psykolog
 Amanda Adler (1862–1932)), svensk hattfabrikör
 Axel Adler (1878–1966), svensk företagsledare inom mejeribranschen

 Boel Adler (född 1959), svensk sångpedagog, musikjournalist och radioproducent
 Bror Viktor Adler (1848–1910), svensk arkitekt och rektor
 Bruno Adler (född 1926). österrikisk-svensk arkitekt och psykoterapeut

 Celia Adler (1891–1979), amerikansk skådespelare
 Chris Adler (född 1972), amerikansk metaltrummis

 Daniel Adler (född 1958), brasiliansk seglare
 Dankmar Adler (1844–1900), tysk-amerikansk arkitekt
 David Baruch Adler (1826–1878), dansk bankman och politiker

 Elkan Nathan Adler (1861–1946), anglo-judisk författare, advokat,  historiker
 Erich Adler (1905–1985), tysk-svensk kemist
 Ernst Adler (1902–1994), svensk väg- ochvattenbyggnadsingenjör
 Eva Liedström Adler (föddd 1954), svensk jurist och ämbetsman

 Felix Adler (1861–1933), amerikansk pedagog och moralfilosof 
 Fredrik Adler (1720–1761), svensk läkare och botanist, Linné-lärjunge 
 Friedrich Adler, flera personer
 Friedrich Adler (arkitekt) (1827–1908), tysk arkitekt
 Friedrich Adler (politiker) (1879–1960), österrikisk socialidemokratisk politiker 

 Georg Adler (1863–1908), tysk nationalekonom
 Guido Adler (1855–1941), österrikisk musikforskare
 Guido Adler (medicinare) (född 1946), tysk professor i inremedicin
 Gun Adler (1910–1977), svensk skådespelare
 Gunnar Adler-Karlsson (1933–2020), svensk nationalekonom och samhällsdebattör
 Hans Günther Adler (1910–1988), tjeckoslovakisk-brittisk författare och poet
 Helmer Adler (1908–1940), finländsk teater- och filmregissör, kritiker
 Hermann Adler (1839–1911), brittisk rabbin 

 Jacob Georg Christian Adler (1756–1834), dansk teolog och orientalist
 Jacob P. Adler (1855–1926), amerikansk judisk teaterman
 Jay Adler (1896–1978), amerikansk skådespelare
 Jerry Adler (född 1929), amerikansk skådespelare 
 Johan Gunder Adler (1784–1852), dansk-norsk politisk författare
 Jonathan Adler (född 1966), amerikansk designer
 John Adler (född 1959), amerikansk demokratisk kongressrepresentant för New Jersey
 Jussi Adler-Olsen (född 1950), dansk författare

 Larry Adler (1914–2001), amerikansk musiker
 Lars Adler (1854–1913), svensk polismästare, rådman och kommunalpolitiker
 Lena Adler (född 1941), svensk gymnast
 Lou Adler (född 1933), amerikansk musik- och filmproducent, låtskrivare och dansare
 Luther Adler (1903–1984), amerikansk skådespelare

 Maria Adler (född 1992), svensk handbollsspelare
 Martin Adler (1958–2006), svensk journalist och nyhetsfotograf
 Max Adler (1873–1937), österrikisk journalist och politiker
 Mortimer Adler (1902–2001), amerikansk filosof, författare och pedagog

 Nathan Adler (1741–1800), tysk rabbin
 Nathan Marcus Adler (1803–1890), brittisk rabbin
 Niclas Adler (född 1971) svensk professor i företagsledning
 Nils Adler (1878–1947), svensk jordbrukskooperatör och politiker, socialdemokrat

 René Adler (född 1985), tysk fotbollsmålvakt 
 Rut Adler (1888–1969), svensk politiker

 Salomon Adler (1630–1709), tysk målare  
 Sara Adler (1858(?)–1953), amerikansk medlem av skådespelarfamilj
 Stella Adler (1901–1992), amerikansk skådespelare
 Steven Adler (född 1965), amerikansk trummis
 Sven-Åke Adler (1922–1993), svensk militär

 Victor Adler (politiker) (1852–1918), österrikisk marxist och socialdemokrat

Fiktiva personer

 Irene Adler, figur i novell och filmer om Sherlock Holmes

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Jiddisch-efternamn